Guérin er et franskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Alphonse Guérin (1818–1895) – fransk kirurg
 Charles Guérin (1873–1907) – fransk digter
 Christophe Guérin (1758–1831) – fransk tegner og kobberstikker
 Daniel Guérin (1904–1988) – fransk forfatter
 Georges Maurice de Guérin (1810–1839) – fransk forfatter
 Gilles Guérin (1611–1678) – fransk billedhugger
 Jean-Urbain Guérin (1760–1836) – fransk miniaturmaler
 Jules Guérin (læge) (1801–1886) – belgisk læge
 Jules Guérin (politiker) (1860–1910) – fransk politiker
 Jules Guérin (maler) (1866–1946) – amerikansk gavlmaler og illustrator
 Paulin Guérin (1783–1855) – fransk kunstner
 Pierre-Narcisse Guérin (1774–1833) – fransk kunstner
 Théodore Guérin (1798–1856) – fransk helgen
 Victor Guérin (1821–1891) – fransk arkæolog